Ситамоба има више значења:

 Ситамоба (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситамоба (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику